Caius Martius Coriolanus római tábornok
 Coriolanus Shakespeare-dráma